Osiedle Śródmieście – osiedle w Chrzanowie
 Osiedle Śródmieście – osiedle w Rzeszowie